Dave Thomas peut désigner :
 Dave Thomas (1932-2002), fondateur de la chaîne de restaurants Wendy's ;
  (1934-2013), joueur de golf britannique ;
 Dave Thomas (né en 1949), acteur canadien ;
 Dave Thomas (né en 1956), programmeur, auteur et éditeur de la série The Pragmatic Programmers ;
 David « Dave » Thomas (né en 1976), ancien joueur canadien de basket-ball.

Voir aussi